Quebracho – città dell'Uruguay
 Quebracho – comune rurale dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos
 Quebracho – nome comune di alcune piante:
 Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho bianco), appartenente alla famiglia delle Apocynaceae
 Schinopsis lorentzii (quebracho colorado santiagueño o quebracho rosso), appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae, dalla cui corteccia si ricava l'estratto di quebracho utilizzato per la concia delle pelli
 Schinopsis balansae (quebracho colorado chaqueño), appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae
 Quebracho – legno commerciale
 Quebracho – moneta non ufficiale circolante nella provincia argentina del Chaco durante la crisi economica del 2001-2002
 Quebracho – organizzazione politica argentina